Perica (en serbe cyrillique : Перица) est un prénom masculin ou feminin originaire de Croatie et de Serbie. Il est également répandu comme nom de famille.

Personnes notables avec le prénom de Perica
 Perica Bukić
 Perica Ognjenović

Personnes notables avec le nom de famille de Perica
 Rose Perica Mofford (premier mame de Perica)
 Vjekoslav Perica
 Zlatko Perica

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme